Ел Макипо има више значења:

 Ел Макипо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Макипо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику